Чемпионат Люксембурга по футболу 1927/1928 — 18-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1927/1928
Люксембург
Люксембург
1927 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1928 году